135561 Tautvaisiene è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2002, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,1786335 UA e da un'eccentricità di 0,0798650, inclinata di 4,58968° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Tautvaisiene
Corpi celesti scoperti nel 2002